De Malaxideae vormen een geslachtengroep (tribus) van de Epidendroideae, een onderfamilie van de orchideeënfamilie (Orchidaceae).

Malaxideae worden gekenmerkt door kleine bloemen, bestoven door vliegen, in een eindstandige bloeiaar. Een enkele meeldraad draagt vier zogenaamde 'naakte' pollinia, zonder de gebruikelijke hechtorgaantjes, alhoewel er bij vele soorten restanten zijn van een caudiculum en/of een viscidium.

De Malaxideae worden beschouwd als een 'moeilijk' te classificeren groep. De classificatie was tot in het recente verleden vooral gebaseerd op kenmerken van de bloem. Daardoor bevat de tribus nu zowel epifytische als terrestrische planten, zelfs binnen hetzelfde geslacht (Liparis, Malaxis). DNA-onderzoek heeft aangetoond dat de gemeenschappelijke voorouder van al deze soorten epifytisch was, maar ook dat de overgang naar een terrestrische levenswijze in deze tribus slechts eenmaal is voorgekomen. Dit zou betekenen dat deze geslachten polyfyletisch zijn. Er mag dus verwacht worden dat de beschrijving en indeling van deze tribus nog gaat wijzigen.

De tribus Malaxideae bevat 18 geslachten waarvan er drie in Europa vertegenwoordigd zijn.

Taxonomie en fylogenie 
De stamboom van de Malaxideae zou er als volgt kunnen uitzien:

 Subtribus: Malaxidinae
 Geslachten:
 Alatiliparis  - Crepidium  - Crossoglossa  - Dienia  - Disticholiparis  - Hammarbya  - Liparis  - Malaxis  - Oberonioides  - Orestias  - Pseudoliparis  - Risleya  - Saurolophorkis  - Seidenfia  - Seidenforchis  - Stichorkis  - Tamayorkis
 Subtribus: Oberoniinae
 Geslachten:
 Hippeophyllum  - Oberonia